Het ATP-toernooi van Genève 2015 werd van 17 tot en met 24 mei gespeeld in de Zwitserse stad Genève. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club de Genève Eaux-Vives.

Het enkelspel werd gewonnen door Thomaz Bellucci. Hij versloeg in de finale João Sousa met 7–6 en 6–4. Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud. Zij versloegen in de finale Raven Klaasen en Lu Yen-hsun met 7–5, 6–4 en [10–7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Genève
ATP-toernooi van Genève